Charles Hapgood (1904-1982), universitaire et historien américain, défenseur de la théorie des changements des pôles ;
 Eddie Hapgood (1908-1973), joueur anglais de football.